Сезон 2021/22 е 130-ият сезон в историята на Ливърпул. В този сезон Ливърпул участва във Висша лига, ФА Къп, Карабао Къп и Шампионска лига.

Първи състав 
Данните са до 22 юни 2021

Трансфери

Купени

Напуснали

Приятелски срещи 

 Мачовете срещу Болоня са два, по 60 минути. Първият е от 17:00, а вторият от 19:00. Двата мача ще се състоят във Франция.

Висша лига

ФА Къп 

Ливърпул ще започне своето участие на 8 януари 2022 г.

Карабао Къп 

Ливърпул ще започне своето участие на 22 септември 2021 г.

Шампионска лига 

Ливърпул ще започне своето участие директно от групите.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба

Футболни отбори през сезон 2021/22
Сезон 2021/22 във футбола